

Geografia
Bado – villaggio del dipartimento di Tenkodogo nella provincia di Boulgou, Burkina Faso
Bado – comunità non incorporata della contea di Texas nel Missouri, Stati Uniti d'America

Persone
Julio Bado – calciatore gibilterrino con cittadinanza spagnola
Rafael Bado – calciatore gibilterrino
Rajmund Badó – lottatore ungherese